Дмитрий Голицын:
 Голицын, Дмитрий Алексеевич (1734—1803) — русский дипломат, действительный тайный советник, камергер, посол, химик, минералог, вулканолог.
 Голицын, Дмитрий Борисович (1851—1920) — генерал-адъютант свиты Его Императорского Величества Александра III, затем Николая II, начальник Императорской охоты.
 Голицын, Дмитрий Владимирович (1771—1844) — генерал-губернатор Москвы.
 Голицын, Дмитрий Дмитриевич (1770—1840) — священник, католический миссионер в Америке.
 
 Голицын, Дмитрий Николаевич (1787—1812) — участник Бородинского сражения 1812 года.
 Голицын, Дмитрий Петрович (1860—1928) — государственный деятель, писатель.